Otacílio Costa kan syfta på:

Brasilien 

 Otacílio Costa (kommun), Santa Catarina, 
 Otacílio Costa (ort), Santa Catarina,